Neaufles ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Eure:

Neaufles-Auvergny
Neaufles-Saint-Martin

Siehe auch:
Neauphle